Чемпионат мира по снукеру 2012 (, также известен как 2012 Betfred.com World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, который проходил с 21 апреля по 7 мая 2012 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия). Победителем стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Алистера Картера со счётом 18:11.

Рейтинговые очки 
 Победитель: 10000 очков
 Финалист: 8000
 Полуфиналисты: 6400
 Четвертьфиналисты: 5000
 1/8 финала: 3800
 1/16 финала: 1400/2800 (для «сеяных» / для квалифицировавшихся)
 5-й раунд основной квалификации: 1150/2300
 4-й раунд основной квалификации: 900/1800
 3-й раунд основной квалификации: 650/1300
 2-й раунд основной квалификации: 400/800

Игрокам, проигравшим в 1-м раунде основной квалификации и игрокам, не являющимся участниками мэйн-тура, очки не начисляются.

Призовой фонд 
 Победитель: GB£ 250 000
 Финалист: £ 125 000
 Полуфиналисты: £ 52 000
 Четвертьфиналисты: £ 24 050
 1/8 финала: £ 16 000
 1/16 финала: £ 12 000
 4-й раунд основной квалификации: £ 8 200
 3-й раунд основной квалификации: £ 4 600
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 10 000
 Общий призовой фонд: £ 1 111 000 + приз за максимальный брейк

Факты 
 Бельгиец Люка Бресель стал самым юным игроком, сыгравшим в финальной стадии чемпионата мира: на начало своего матча 1/16-й Бреселю было 17 лет и 45 дней. Таким образом, он побил достижение Стивена Хендри, который в своё время впервые сыграл в финальной стадии турнира, будучи почти на два месяца старше. Кроме того, Люка стал первым снукеристом из Бельгии, достигшим выхода в основную стадию турнира.
 Дебютантами финальной стадии чемпионата мира, кроме Люки Бреселя, стали Джейми Джонс и Цао Юйпэн. Джейми Джонсу в итоге удалось достигнуть стадии 1/4 финала.
 Стивен Хендри сделал свой 11-й максимальный брейк в карьере в матче 1/16 финала против Стюарта Бинэма. Таким образом он повторил сразу два рекорда Ронни О'Салливана: по общему количеству максимумов, а также по их количеству в рамках чемпионата мира (по 3 у Хендри и О’Салливана). Позже, в 1/8 финала Хендри победил защищавшего свой титул Джона Хиггинса со счётом 13:4 (это была их первая встреча в рамках чемпионата мира), а в четвертьфинале проиграл Стивену Магуайру, 2:13 (самое крупное поражение на стадии 1/4-й финала за всю историю чемпионата мира в Крусибле; такой же результат был в одном из матчей турнира 1984 года). На послематчевой пресс-конференции Хендри объявил о завершении профессиональной карьеры, но, по его словам, решение уйти было принято ещё задолго до начала турнира и итог его четвертьфинальной игры никак на это не повлиял.
 Марк Аллен проиграл свой матч 1/16 финала после того, как сыграл фрейм-бол. При счёте 55-57 в партии (и 6:9 в матче) он забил решающий чёрный шар, но удар оказался чрезмерно сильным, и биток от двух бортов упал в лузу. Таким образом был назначен фол, и семь очков были начислены не Аллену, а его сопернику, для которого они и стали победными.
 В первом раунде финальной стадии турнира победили восемь игроков из квалификации. Таким образом количество проигравших «сеяных» снукеристов в 1/16-й оказалось наибольшим с 1992 года.
 Мэттью Стивенс в четвертьфинальном матче против Райана Дэя выиграл 11 фреймов кряду, начиная со счёта 2:5 не в свою пользу.
 Состав участников финального матча оказался таким же, как и в 2008 году.
 Ронни О’Салливан на своём пути к чемпионскому титулу в каждом раунде побеждал финалистов чемпионата мира: трёх игроков, ранее владевших титулом чемпиона мира (Питер Эбдон, Марк Уильямс и Нил Робертсон), и двух финалистов — Мэттью Стивенса и Алистера Картера. Это первый подобный случай в истории чемпионата мира в Крусибле. Кроме того, Ронни удалось сохранить своеобразную беспроигрышную серию: он побеждал во всех своих финалах чемпионата мира. Также 36-летний О’Салливан стал самым возрастным победителем турнира с 1978 года.
 Брейк О’Салливана в 141 очко в решающем матче стал высшим за всю историю финалов чемпионата мира в Крусибле.

Результаты

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, пробившихся из квалификации).

Жеребьёвка 1/16 финала прошла 16 апреля.

Квалификация 
Матчи квалификации прошли с 5 по 15 апреля 2012 года в английском институте спорта в Шеффилде. Квалификация состояла из предварительной (1-2 раунды) и основной (3-7 раунды). В 1-м и 2-м между собой сыграли снукеристы-любители (члены WPBSA, из них большинство — экс-профессионалы). В 3-м один из победителей 2-го раунда сыграл против снукериста мэйн-тура с самым низким посевом; в 4—7 раундах приняли участие победители 2-го и 3-го раундов и участники мэйн-тура, занимавшие в листе посева 17 место и ниже. Матчи 1-2 раундов проводились до 5 побед, остальные — до 10.

Предварительная квалификация 

1 раунд2 раунд
{|
|  Патрик Уоллес 5:2 Джо Делэни 
|-
|  Барри Старк 1:5 Дэвид Сингх 
|-
|  Стивен Ормерод 0:5 Джейми О’Нилл 
|-
|  Дэл Смит 2:5 Джастин Эстли 
|}

 Основная квалификация 3 раунд

Сенчури-брейки

Квалификация 
 147 Роберт Милкинс
 145, 128 Бен Вулластон
 142, 125 Джейми Бёрнетт
 140, 134 Джейми Джонс
 140, 103 Адитъя Мехта
 140 Сяо Годун
 139, 138, 103 Лю Чуан
 136, 107 Лян Вэньбо
 135, 124, 100 Дэвид Гилберт
 134, 112, 110 Кен Доэрти
 134 Сэм Бэйрд
 129, 107 Стивен Хендри
 128, 102 Энтони Хэмилтон
 127, 125 Барри Хокинс
 123 Адам Даффи
 122 Пассакорн Суваннават
 120 Дэниел Уэллс
 117 Найджел Бонд
 116 Энди Хикс
 113, 102 Джимми Робертсон
 112, 101 Райан Дэй
 110, 100 Марко Фу
 110 Питер Лайнс
 108 Люка Бресель
 108 Фергал О'Брайен
 107, 103 Джейми Коуп
 107, 102 Том Форд
 106 Энтони Макгилл
 105 Дэвид Моррис
 105 Дэвид Грэйс
 105 Майкл Холт
 103 Джастин Эстли
 103 Род Лоулер
 102 Эндрю Паджетт
 102 Питер Эбдон
 101 Лиам Хайфилд
 101 Эдриан Ганнэл
 101 Цао Юйпэн
 100 Дэвид Грэй

Основной турнир 
 147, 123, 100 Стивен Хендри
 142, 125, 117, 101, 101, 101 Стивен Магуайр
 141, 130, 128, 117, 113, 110, 107, 104, 103, 101, 100, 100 Ронни О'Салливан
 138, 136, 135, 134, 132, 127, 101 Джейми Джонс
 136, 109 Мартин Гоулд
 134, 132, 118, 112, 105, 101 Алистер Картер
 133, 124 Джон Хиггинс
 131, 108, 106, 106, 100, 100 Нил Робертсон
 125, 113, 108 Цао Юйпэн
 123, 122, 116, 101 Мэттью Стивенс
 121 Дэвид Гилберт
 120, 114 Джадд Трамп
 119, 113, 112, 110, 100 Райан Дэй
 116 Люка Бресель
 115, 103 Джо Перри
 111 Эндрю Хиггинсон
 111 Марк Уильямс
 110, 102 Стивен Ли
 104 Кен Доэрти
 102, 101 Шон Мёрфи
 101 Марк Аллен
 100 Дин Цзюньхуэй

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на World Snooker
 Результаты турнира на snooker.org

Апрель 2012 года
Май 2012 года